Лікувальний препарат - фармацевтичний продукт лабораторного чи фабричного виготовлення
 Хімічна речовина, приготовлена для хімічного аналізу. 
 Частина рослинного або тваринного організму, призначена і підготовлена для дослідження. 
 Тонкий зріз організму для анатомічних досліджень.